

Patronyme 
 
 Laetitia Serero, chanteuse française ;
 Thulani Serero, footballeur international sud-africain.
Patronyme africain
Patronyme sud-africain